Les États-Unis ont participé à toutes les éditions des Jeux olympiques à l'exception des Jeux olympiques d'été de 1980, qu'ils ont boycottés.

Les athlètes américains ont remporté 2 656 médailles aux Jeux olympiques d'été (dont 1 061 en or) et 305 aux Jeux d'hiver (dont 105 en or). Ils ont remporté près de la moitié de leurs médailles en athlétisme et en natation. Les États-Unis sont le seul pays à avoir remporté au moins une médaille d'or à chaque édition des Jeux olympiques d'hiver.

Comité international olympique

Tableau des médailles

Par année

Par sport

Records

Sportifs les plus titrés 

 23 médailles d'or
 Michael Phelps (natation) : 6 titres en 2004, 8 titres en 2008, 4 titres en 2012 et 5 titres en 2016 à Rio.

 9 médailles d'or 
 Mark Spitz (natation)
 Carl Lewis (athlétisme).

Sportifs les plus médaillés 
Avec vingt-huit médailles (23 en or, 3 en argent et 2 en bronze), le nageur Michael Phelps est le sportif américain le plus médaillé. Il précède la nageuse Jenny Thompson (12 médailles).

Porte-drapeau américain

Sources